Billière ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Billière (1943–2020), französischer Rugby-Union-Spieler
 Peter de la Billière (* 1934), britischer Offizier

Weitere Bedeutung:
 Billière, Gemeinde in Frankreich